Gårdsböle kan syfta på:

 Gårdsböle, Sjundeå kommun – en by i Sjundeå kommun, Nyland
 Gårdsböle, Ingå kommun – en by i Ingå kommun,[Nyland